Гринауцы — название или часть названия нескольких сёл в Молдавии:
 Гринауцы — село в Окницком районе, в составе коммуны Дынжаны.
 Гринауцы — село в Окницком районе, в составе коммуны Михалашаны.
 Гринауцы-Молдова — село в Окницком районе.
 Гринауцы-Рая — село в Окницком районе.
 Гринауцы — село в Рышканском районе.